Slowaaks handbalteam junioren (mannen)
 Slowaaks handbalteam junioren (vrouwen)